Le terme Kabika peut se référer à:

Toponymes
Rivière Kabika (Ontario), un affluent de la rivière Burntbush, coulant dans le district de Cochrane, dans le Nord-Est de l'Ontario, au Canada.
Rivière Kabika Est, un affluent de la rivière Kabika (Ontario), coulant dans le district de Cochrane, dans le Nord-Est de l'Ontario, au Canada.
Rivière Kabika (Congo), un cours d'eau de la République démocratique du Congo.